Kovács Ödön (1840–1865) orvos
 Kovács Ödön (1844–1895) teológiai tanár
 Kovács Ödön (1856–1925) magyar államvasuti mérnök
 Kovács Ödön (?–1916) erdélyi születésű ügyvéd, földbirtokos, amatőr zoológus, entomológus, ornitológus, Afrika-utazó, Kittenberger Kálmán sógora
 Kovács Ödön (1883–1954) egészségügyi főtanácsos, egyetemi tanár, gyermekgyógyász, tisztiorvos
 Kovács Ödön (1921–1985) kémikus